Het licht dat verdween, een roman uit 1891 van Rudyard Kipling
The Light That Failed (1923), een film van George Melford
The Light That Failed (1939), een film van William A. Wellman
The Light That Failed (1961), een televisiefilm van Marc Daniels